АФС может означать:
 Аденозин-5′-фосфосульфат
 Алюмофосфатные связки
 Активная фармацевтическая субстанция
 Антифосфолипидный синдром